San Lazzaro ima više značenja:
 San Lazzaro, Benevento
 San Lazzaro, Bologna
 San Lazzaro, Cosenza
 San Lazzaro, Cuneo
 San Lazzaro, Firenze
 San Lazzaro, Lodi
 San Lazzaro, Mantua
 San Lazzaro, Perugia
 San Lazzaro, Pesaro-Urbino
 San Lazzaro, Piacenza
 San Lazzaro, Rovigo
 San Lazzaro, Trento